

Радоня — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Радоня — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства